Bigger (canção de Backstreet Boys)
Bigger (canção de Justin Bieber)

Desambiguações de música